Нико Эльведи (, род. 30 сентября 1996 года, Цюрих, Швейцария) — швейцарский футболист, защитник клуба «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и национальной сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольных клубов «Грайфензее» и «Цюрих». Начал заниматься футболом в «Грайфензее» с 2005 года. Через год перешёл в молодёжную систему «Цюриха», где занимался с 2006 по 2013 годы. С сезона 2012/13 Эльведи начал выступать за фарм-клуб «Цюрих II», за который в общей сложности сыграл 24 матча в Первой лиге Промоушен. За взрослый состав «Цюриха» Эльведи дебютировал 15 мая 2014 года в матче против «Лозанны». Свой первый профессиональный гол Эльведи забил 9 ноября 2014 года в матче против «Арау». В общей сложности, Эльведи за «Цюрих» сыграл 18 матчей в Швейцарской Суперлиге.

Летом 2015 года Эльведи подписал четырёхлетний контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Дебютировал в Бундеслиге 7 ноября 2015 года в матче против «Ингольштадт 04», где заменил Раффаэля на 88-й минуте матча. 25 ноября Эльведи дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв в матче против испанской «Севильи».

Карьера в сборной 
15 октября 2012 года Эльведи дебютировал за юношескую сборную Швейцарии до 17 лет в матче против сборной сверстников из Австрии. Также в составе сборной до 17 лет участвовал в чемпионате Европы 2013 среди юношей до 17 лет в Словакии. 28 мая 2014 года дебютировал в сборной до 18 лет в матче против сборной Германии. За сборную до 19 лет дебютировал 6 сентября 2013 года в матче против сборной Румынии. Свой первый матч за молодёжную сборную Швейцарии Эльведи сыграл 26 марта 2016 года против сборной Англии. 28 мая 2016 года дебютировал в национальной сборной Швейцарии в товарищеском матче против сборной Бельгии. Также попал в заявку сборной Швейцарии на чемпионат Европы 2016.

Достижения 
 «Цюрих»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2013/14

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II